Kate Walsh (1947–2007) ír politikus
Kate Walsh (1967) amerikai színésznő
Kate Walsh (1983) brit énekesnő